Publio Petronio puede referirse a las siguientes personas:

 Publio Petronio (cónsul 19).— Cónsul en el año 19.
 Publio Petronio (prefecto de Egipto).— Prefecto de Egipto en la segunda mitad de los años 20 a. C.
 Publio Petronio Poliano.— Cónsul suffectus en el siglo III.
 Publio Petronio Prisco.— Arval a finales del siglo II.
 Publio Petronio Turpiliano.— Cónsul en el año 61 y partidario de Nerón
 Publio Petronio Turpiliano (monetalis).— Magistrado de la moneda a finales del